Axă se poate referi la:

 AXA, una dintre cele mai importante instituții financiare la nivel mondial, având sediul la Paris, Franța
 Axa, revista de oceanografie ortodoxă

 axă de rotație, dreaptă în jurul căreia se rotește un obiect
 Axa Pământului, axa de rotație a Pământului
 axă de simetrie, dreaptă față de care dacă este rotit sau oglindit un obiect rezultatul este identic cu obiectul original
 Axa Berlin-Roma-Tokyo, alianță militară în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

 Axa, roman de Robert Charles Wilson
 Axă radicală
 Axa semi-majoră a elipsei
 Axă optică
 Axă optică a unui cristal
 AXA Center, un zgârie-nori de 229 m înălțime din New York City

Vezi și 
 Ax